«Enemy» (en español: «Enemigo») es una canción de la banda de pop rock estadounidense Imagine Dragons y del rapero americano J.I.D. Fue lanzada a través de KIDinaKORNER, Interscope Records y Warner Chappell Music el 28 de octubre de 2021, como el primer sencillo de la banda sonora de la serie de televisión animada de streaming, Arcane de Netflix, y fue incluida en el quinto álbum de estudio de Imagine Dragons, «Mercury – Act 1», apareciendo como la primera pista en el relanzamiento digital del álbum. La canción estuvo escrita por los intérpretes, junto a Justin Tranter y los productores de la canción, Mattman y Robin.

Antecedentes 
La canción fue anunciada a través de las redes sociales de la banda el 25 de octubre de 2021, bajo la leyenda "everybody wants to be my enemy: October 28. 4:00 AM PT" y acompañado de los hashtags "#ENEMY" y "#ARCANExDRAGONSxJID".

«Enemy» fue grabada para la serie animada de Netflix Arcane, inspirada en el videojuego League of Legends de Riot Games. A su vez, marca la segunda colaboración de la banda con el estudio, siendo la primera «Warriors», escrita y grabada en 2014 para el Campeonato Mundial de League of Legends.

Dan Reynolds explicó en una entrevista que el estudio les presentó la premisa del programa mucho antes de su estreno: "Riot nos mostró Arcane años atrás, fue súper inspirador. Nos mostraron los primeros bocetos de la premisa del show, con eso en mente empezamos a escribir y así fue como hicimos Enemy".

En Instagram, J.I.D dijo: "Escribí este verso hace unos años, pero inicialmente las líneas de apertura eran de una canción que empecé con Mac, me dijo que encajaría mejor en esta canción y me alegro de que lo haya hecho"

Contenido 
En una nota de prensa, el vocalista de la banda Dan Reynolds explicó: 

Además, Reynolds comentó que el principal enfoque para escribir la canción, fue él mismo:

Publicación 
La canción fue publicada digitalmente como sencillo el 28 de octubre de 2021 a través de KIDinaKORNER, Interscope Records y Warner Chappell Music; más adelante, Riot Games la incluyó en la banda sonora «Arcane League of Legends (Soundtrack from the Animated Series)», apareciendo como la quinta pista del álbum.

Asimismo, el 11 de noviembre de ese mismo año, se publicó una segunda versión de la canción, la cual reemplaza el verso de J.I.D por uno escrito e interpretado por Dan Reynolds; popularmente se le conoce a esta versión como «Enemy (Solo Mix)».

Debido al buen recibimiento de la canción, «Enemy – with J.I.D» fue incluida digitalmente en el quinto álbum de estudio de Imagine Dragons, «Mercury – Act 1», el 4 de febrero de 2022 en la edición «Additional Track Version», apareciendo como la primera pista del álbum. Gracias a su inclusión, aumentó considerablemente las reproducciones totales del álbum, considerando únicamente a la pista como parte de él.

Pese a que las versiones en físico del álbum mostraban a «My Life» como la pista de apertura, para el estreno del álbum doble, «Mercury – Acts 1 & 2», en CD y descarga digital, «Enemy – with J.I.D» fue incluida formalmente como la pista uno del «Act 1».

Presentaciones en vivo 
Pese a que la canción fue presentada durante la ceremonia de apertura de la final del Campeonato Mundial de League of Legends el 6 de noviembre de 2021, «Enemy» fue interpretada por primera vez junto a J.I.D en los MTV EMA 2021 el 14 de noviembre de 2021. La canción volvió a ser interpretada por el dúo durante la ceremonia de The Game Awards, en esta ocasión acompañada de la canción «Build That Wall (Zia's Theme)» de Darren Korb y Ashley Barrett.

Para la cuarta gira de conciertos de Imagine Dragons, Mercury World Tour, la versión «Solo Mix» de «Enemy» fue agregada al repertorio de canciones desde la primera fecha de la gira en Miami, siendo interpretada en la mayoría de los shows desde entonces. Por otro lado, «Enemy – with J.I.D» solamente ha sido interpretada en 3 ocasiones durante toda la gira: En el show de Los Ángeles el 12 de marzo de 2022 y los shows de Montreal el 3 y 4 de mayo de 2022.

Vídeo musical 
El vídeo musical de «Enemy» fue estrenado a la par de la canción el 28 de octubre de 2021 y se publicó en el canal de YouTube de Imagine Dragons y League of Legends de manera simultánea.

Producido por Riot Games y Fortiche Productions, el vídeo presenta a la personaje de League of Legends, Jinx (Powder), en una historia sobre las partes de su niñez que la dirigió a una vida de crimen y muestra varias escenas de ella peleando con su hermana Vi, además de presentar a los intérpretes en el estilo animado de Arcane.

Créditos 
Adaptados de Tidal.

Enemy:
 Interpretado por Imagine Dragons y J.I.D.
 Escrito por Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee, Daniel Platzman, Robin Fredriksson, Mattias Larsson, Justin Tranter y Destin Route p/k/a J.I.D.
 Producido por Mattman & Robin de Wolf Cousins Productions.
 Grabado en "Ragged Insomnia Studio" (Las Vegas, Nevada) y "Conway Recording Studios" (Los Ángeles, California) por Imagine Dragons y Ben Sedano.
 Grabación adicional por John Hanes.
 Mezclado por Serban Ghenea.
 Ingeniería de Mezcla por John Hanes.
 Mezclado en "MixStar Studios" (Virginia Beach, Virginia).
 Masterizado por Randy Merrill en "Sterling Sound" (Nueva York).

From the series Arcane League of Legends

Imagine Dragons:
 Dan Reynolds: Voz y voces de fondo.
 Wayne Sermon: Guitarra.
 Ben McKee: Bajo.
 Daniel Platzman: Batería.

J.I.D: Voz secundaria.

Músicos adicionales:
 Mattman & Robin de Wolf Cousins Productions: Voces de fondo, guitarra, bajo, batería, brass band, sintetizador y programación.
 Justin Tranter: Voces de fondo.

Posicionamiento en las listas

Certificaciones

Historial de lanzamientos

Referencias 

Canciones de 2021
Sencillos de 2021
Canciones de Imagine Dragons
Sencillos de Interscope Records
League of Legends
Sencillos número uno en Polonia
Canciones número uno de LOS40 (España)
Sencillos número uno en Billboard Pop Songs
Sencillos número uno en Billboard Alternative Songs